Сезон 1908—1909 у Серії А — 12-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став Янг Бойз.

Схід

Захід

Фінал 
Матч за чемпіонське звання провели 6 червня в Базелі.

|}

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1909
Швейцарія
Швейцарія